Mustikkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mustikkasaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola), 
 Mustikkasaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Mustikkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Mustikkasaari (ö i Kajanaland, Kajana), 
 Mustikkasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,80, long 28,78), 
 Mustikkasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,60, long 28,74), 
 Mustikkasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,55, long 28,23), 
 Mustikkasaari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Mustikkasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,32, long 27,97), 
 Mustikkasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,57, long 27,51), 
 Mustikkasaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Mustikkasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,96, long 27,39), 
 Mustikkasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,46, long 26,26), 
 Mustikkasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Mustikkasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,34, long 26,96), 
 Mustikkasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Mustikkasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu), 
 Mustikkasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,26, long 27,68), 
 Mustikkasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 63,95, long 30,08), 
 Mustikkasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Mustikkasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn), 
 Mustikkasaari (ö i Nyland, Helsingfors, lat 60,33, long 23,75), 
 Mustikkasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,79, long 29,25), 
 Mustikkasaari (ö i Nyland, Helsingfors, lat 60,60, long 23,97), 
 Mustikkasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,13, long 28,68), 
 Mustikkasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Mustikkasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,75, long 27,93), 
 Mustikkasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,59, long 29,55), 
 Mustikkasaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,25, long 24,32), 
 Mustikkasaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Mustikkasaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,19, long 24,75), 
 Mustikkasaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar